Wachenbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Wachenbach (Hafenlohr), rechter Zufluss der Hafenlohr bei Windheim, Gemeinde Hafenlohr, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Wachenbach (Kailbach), rechter Zufluss des Kailbach (zur Salm) vor Niederkail, Ortsgemeinde Landscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Wachenbach (Mersbach), rechter Oberlauf des Mersbachs (zur Erft) bei Antweiler, Stadt Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Wachenbach (Sodener Bach), rechter Zufluss des Sodener Bachs bei Sulzbach am Main. Landkreis Miltenberg, Bayern

Siehe auch:
 Wachbach